Bonaventure – comune del Canada
 Bonaventure – galeone 
Bonaventure - variante in altre lingue del nome italiano Bonaventura
Ysaline Bonaventure - tennista belga

Pagine correlate
Bonaventura (disambigua)
HMS Bonaventure